Het gemengd dubbelspel op de US Open in 2016 vond plaats van 31 augustus tot en met 9 september 2016 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
De titelverdedigers, de Zwitserse Martina Hingis en Leander Paes uit India, waren via een wildcard voor het toernooi uitgenodigd. Zij kwamen evenwel niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Sania Mirza en Ivan Dodig, had eveneens de tweede ronde als eindstation.

Het ongeplaatste koppel Laura Siegemund en Mate Pavić won het toernooi. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste Amerikaanse duo Coco Vandeweghe en Rajeev Ram in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Geen van beiden had eerdere titels met andere partners.

Er waren twee Nederlandse deelnemers:
 Michaëlla Krajicek en de Brit Dominic Inglot bereikten de tweede ronde.
 Jean-Julien Rojer en de Amerikaanse Raquel Atawo waren het vierde reekshoofd, maar strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 6)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2016